Zacatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacatla, Tlaquilpa, ort, Veracruz, 
 Zacatla, Ixtaczoquitlán, ort, Veracruz,